A 2018–2019-es UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, az UEFA Ifjúsági Liga 2018–2019-es kiírása volt, melyet az Bajnokok Ligája mintájára bonyolítottak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. A 2018–2019-es volt a torna 6. kiírása, melyet a Porto U19 csapata nyert meg. A címvédő csapat a Barcelona U19 volt.

A Porto a döntőben az angol Chelsea-t győzte le 3-1-re.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Felsőházi rájátszás

Elődöntők

|}

Döntők

|}

Egyenes kieséses szakasz

Legjobb 24

A csoportkörök első helyezettjei automatikusan juttak be a nyolcaddöntőbe.

Ágrajz

Győztes

Külső hivatkozások
A torna az UEFA honlapján
A torna az eredmenyek.com honlapján

UEFA Ifjúsági Liga
UEFA Ifjúsági Liga